Edward Wallerstein ist der Name folgender Personen:

* Edward Wallerstein (Manager) (1891–1970), amerikanischer Manager 
 Edward Wallerstein (Marktforscher) (1916–1992), amerikanischer Marktforscher und Medizinhistoriker